La charge de la preuve est une obligation à prouver ses dires, étudiée dans plusieurs champs d’application.

 En droit, la charge de la preuve est le degré probatoire qu'un demandeur doit satisfaire pour obtenir gain de cause dans une action en justice ; si celui-ci est atteint, le défendeur doit établir le contraire par un renversement de la charge de la preuve. 
 En philosophie, la charge de la preuve est débattue pour déterminer la validité d’une argumentation, notamment scientifique en épistémologie.